

Patronyme

 Mémie Pinteville (1745-1821), général de brigade français ;
 Pierre Alexis de Pinteville (1771-1850), général de brigade français.

Homonymie de patronyme